Arhitectura etiopiană variază foarte mult de la o regiune la alta și a încorporat, de-a lungul anilor, diferite stiluri și tehnici.

D`mt (c. 800-400 î.Hr.)

Clădirea cea mai cunoscută din această perioadă în regiune este turnul ruinat din secolul al VIII-lea de la Yeha (Etiopia), despre care se crede că a fost capitala D'mt. Zidăria din piatră cioplită era dominantă în acea perioadă, ca urmare a influenței arhitecturii din Arabia de Sud în care acest stil era foarte obișnuit pentru realizarea de structuri monumentale.

Arhitectura axumită
Aksumite architecture flourished in the region from the 4th century BC onward, persisting even after the transition of the Aksumite dynasty to the Zagwe in the 12th century, as attested by the numerous Aksumite influences in and around the medieval churches of Lalibela. Stelae (hawilts) and later entire churches were carved out of single blocks of rock, emulated later at Lalibela and throughout Tigray, especially during the early-mid medieval period (ca. 10th-11th c. in Tigray, mainly 12th c. around Lalibela). Other monumental structures include massive underground tombs often located beneath stelae. Among the most spectacular survivals are the giant stelae, one of which, now fallen (scholars think that it may have fallen during or immediately after erection) is the single largest monolithic structure ever erected (or attempted to be erected). Other well-known structures employing the use of monoliths include tombs such as the "Tomb of the False Door" and the tombs of Kaleb and Gebre Mesqel in Axum.

Most structures, however, like palaces, villas, commoner's houses, and other churches and monasteries, were built of alternating layers of stone and wood. The protruding wooden support beams in these structures have been named "monkey heads" and are a staple of Aksumite architecture and a mark of Aksumite influence in later structures. Some examples of this style had whitewashed exteriors and/or interiors, such as the medieval 12th century monastery of Yemrehanna Krestos near Lalibela, built during the Zagwe dynasty in Aksumite style. Contemporary houses were one-room stone structures or two-storey square houses or roundhouses of sandstone with basalt foundations. Villas were generally two to four stories tall and built on sprawling rectangular plans (cf. Dungur ruins). A good example of still-standing Aksumite architecture is the monastery of Debre Damo from the 6th century.

Dinastia Zagwe

Ethiopian architecture (including modern-day Eritrea) continued to expand from the Aksumite style, but also incorporating new traditions with the expansion of the Ethiopian state. Styles incorporated more wood and rounder structures in commoner's architecture in the center of the country and the south, and these stylistic influences were manifested in the construction of churches and monasteries. Throughout the medieval period, Aksumite architecture and influences and its monolithic tradition persisted, with its influence strongest in the early medieval (Late Aksumite) and Zagwe periods (when the churches of Lalibela were carved). Throughout the medieval period, and especially during the 10th-12th centuries, churches were hewn out of rock throughout Ethiopia, especially during the northernmost region of Tigray, which was the heart of the Aksumite Empire. However, rock-hewn churches have been found as far south as Adadi Maryam (15th c.), about 100 km south of Addis Abeba. The most famous example of Ethiopian rock-hewn architecture are the 11 monolithic churches of Lalibela, carved out of the red volcanic tuff found around the town. Though later medieval hagiographies attribute all 11 structures to the eponymous king Lalibela (the town was called Roha and Adefa before his reign), new evidence indicates that they may have been built separately over a period of a few centuries, with only a few of the more recent churches having been built under his reign. Archaeologist and Ethiopisant David Phillipson postulates, for instance, that Bete Gebriel-Rufa'el was actually built in the very early medieval period, some time between 600 and 800 A.D., originally as a fortress but was later turned into a church.

Arhitectura gondarină

During the early modern period, the absorption of new diverse influences such as Baroque, Arab, Turkish and Gujarati Indian style began with the arrival of Portuguese Jesuit missionaries in the 16th and 17th centuries. Portuguese soldiers had initially come in the mid-16th century as allies to aid Ethiopia in its fight against Adal, and later Jesuits came hoping to convert the country. Some Turkish influence may have entered the country during the late 16th century during its war with the Ottoman Empire (see Habesh), which resulted in an increased building of fortresses and castles. Ethiopia, naturally easily defensible because of its numerous ambas or flat-topped mountains and rugged terrain, yielded little tactical use from the structures in contrast to their advantages in the flat terrain of Europe and other areas, and so had until this point little developed the tradition. Castles were built especially beginning with the reign of Sarsa Dengel around the Lake Tana region, and subsequent Emperors maintained the tradition, eventually resulting in the creation of the Fasil Ghebbi (royal enclosure of castles) in the newly-founded capital (1635), Gondar. Emperor Susenyos (r.1606-1632) converted to Catholicism in 1622 and attempted to make it the state religion, declaring it as such from 1624 until his abdication; during this time, he employed Arab, Gujarati (brought by the Jesuits), and Jesuit masons and their styles, as well as local masons, some of whom were Beta Israel. With the reign of his son Fasilides, most of these foreigners were expelled, although some of their architectural styles were absorbed into the prevailing Ethiopian architectural style. This style of the Gondarine dynasty would persist throughout the 17th-18th centuries especially and also influenced modern 19th century styles and later.

Note

Legături externe
Ethiopian Architecture

Arhitectura africană
Imperiul Axumit